Робота, діяльність, здійснення чого-небудь.
 Дії — сукупність вчинків кого-небудь.
 Дія — здійснення посадовою особою своїх обов'язків у межах наданих чинним законодавством повноважень чи всупереч їм.
 Робота, функціонування якої-небудь машини, агрегату, підприємства і т. ін. У дії — із застосуванням до конкретних умов, на практиці.
 Вплив на кого-, що-небудь. // Виявлення сили, енергії чого-небудь.
 Дія (фізика) — фізичне поняття, функціонал руху вздовж траєкторій.
 Шкідлива дія (екологія) — несприятлива для організму людини дія чинників довкілля.
 Сукупність і розвиток подій у літературних творах, кіно і т. ін.
 Дія (театр) — закінчена частина драматичного, оперного, балетного твору або спектаклю; акт.
 Дії — операції, пов'язані зі збройною боротьбою.
 Дія (застаріле слово) — виконання якого-небудь обряду.
 Основний вид математичного обчислення (чотири арифметичні дії).
 Теорія дії (філософія).
 Дія (психологія) — елемент структури діяльності (у психології).

Див. також 

Дія (сервіс)
Дія (міфологія)
 Діяння (значення)
 Діа (острів)
 Бездіяльність
 Дійство

Примітки

Джерела 
 

Дія